Plaistow (Bromley), quartiere di Londra nel borgo di Bromley.
 Plaistow (Newham), quartiere di Londra nel borgo di Newham.
 Plaistow (metropolitana di Londra), stazione della District Line e Hammersmith e City Line della rete metropolitana londinese
 Plaistow (New Hampshire), comune della contea di Rockingham, nel New Hampshire.
 Plaistow (West Sussex) – villaggio e parrocchia civile dell'West Sussex, Inghilterra